Madoc – gmina w Kanadzie;
 Madoc – legendarny książę Walii;
 Madoc – książę Walii 1294-95;
 Madoc – poemat Roberta Southeya;